Джо́нсон (, буквально — «син Джона»)  — прізвище, поширене в англомовних країнах.

Особи 
 Аарон Джонсон (1983) — канадський хокеїст, захисник
 Адам Джонсон:
 Адам Джонсон (1987) — британський футболіст
 Адам Джонсон (1967) — американський письменник
 Алекс Джонсон (1986) — канадська актриса, співачка і автор своїх пісень
 Алан Джонсон (1950) — британський політик-лейборист
 Арте Джонсон (1929—2019) — американський актор-комік
 Барбара Кроуфорд Джонсон (1925) — американська авіаційна інженерка
 Бен Джонсон (1572—1637) — англійський драматург
 Борис Джонсон (1964) — британський політик і журналіст, член Консервативної партії
 Браян Джонсон (1947) — рок-музикант і поет, колишній вокаліст гурту Geordie і нинішній учасник австралійського рок-гурту AC/DC
 Бреннан Джонсон (2001) — валлійський футболіст
 Брент Джонсон (1977) — американський хокеїст
 Веслі Джонсон (1987) — американський баскетболіст, форвард і захисник
 Вільям Семуел Джонсон (1727—1819) — один із засновників США
 Вірджинія Джонсон (1925—2013) — американська вчена-сексолог.
 Гарольд Лестер Джонсон (1921—1980) — американський астроном, член Національної академії наук США
 Гас Джонсон (1913—2000) — американський джазовий ударник
 Гері Джонсон (1953) — американський політик, колишній губернатор штату Нью-Мексико (1995—2003) від Республіканської партії
 Глен Джонсон (1984) — англійський футболіст
 Грегорі Харольд Джонсон (1962) — полковник ВПС США, американський астронавт
 Дакота Джонсон (1989) — американська акторка і модель
 Данієль Джонсон (1915—1968) — прем'єр-міністр Квебеку (1966—1968)
 Данієль Джонсон (1944) — квебекський політичний діяч, син політика Даніеля Джонсона (старшого), брат П'єр-Марка Джонсона
 Двейн Джонсон (1972) — американський актор, а також відомий реслер
 Девід Джонсон — американський художник-пейзажист, учасник Школи річки Гудзон
 Девід Джонсон (1945—2016) — американський вчений з комп'ютерних наук, що спеціалізувався на алгоритмах та оптимізації
 Деланте Джонсон (1998) — професійний американський боксер, призер Панамериканських ігор.
 Демітріус Джонсон (1986) — американський спортсмен, спеціаліст з мішаних бойових мистецтв
 Денні Джонсон (1944—1993) — канадський хокеїст
 Денніс Джонсон (1954—2007) — американський баскетболіст та баскетбольний тренер
 Дерек Джонсон (1933—2004) — британський та англійський легкоатлет, призер Олімпійських ігор 1956 року
 Джек Джонсон (1987) — американський хокеїст
 Джим Джонсон (1942) — канадський хокеїст
 Джим Джонсон (1962) — американський хокеїст
 Джиммі Кеннет Джонсон (1975) — американський автогонщик
 Джо Джонсон (1981) — американський баскетболіст, форвард і захисник
 Джо Джонсон (1971) — британський політик-консерватор
 Джо Джонсон (1952) — британський професійний гравець у снукер
 Джон Джонсон (1947—2016) — американський баскетболіст, форвард
 Джордж Джонсон (1948) — американський баскетболіст, центровий і форвард
 Дік Джонсон (1954) — засновник найстарішої автоспортивної команди Dick Johnson Racing
 Дон Джонсон (1949) — американський актор та співак
 Доналд Джонсон — американський тенісист
 Едді Джонсон (1959) — американський баскетболіст, форвард
 Ендрю Джонсон (1808—1875) — сімнадцятий президент США
 Ендрю Джонсон (футболіст) (1981) — британський футболіст, нападник
 Ервін Джонсон (1967) — американський баскетболіст, центровий
 Ерік Джонсон (1988) — американський хокеїст
 Кейті Джонсон (1959) — американська гімнастка, олімпійська медалістка (1984)
 Кетрін Джонсон (1918) — американська математик
 Кетрін Джонсон (1967) — британська хокеїстка на траві
 Кідж Джонсон (1960) — американська письменниця
 Кларенс Джонсон (1910—1990) — американський авіаконструктор (Lockheed)
 Крейг Джонсон (1972) — американський хокеїст
 Ларрі Джонсон (1969) — американський баскетболіст, форвард
 Лінда Джонсон (1953) — американська професійна гравець в покер
 Ліндон Джонсон (1908—1973) — тридцять шостий президент США
 Лонні Джонсон (1899—1970) — американський блюзовий музикант
 Луїс Артур Джонсон (1891—1966) — міністр оборони США (1949—1950)
 Майкл Джонсон (1967) — американський легкоатлет, світовий рекордсмен
 Майкл Джонсон (1980) — професійний бодібілдер з Канади
 Марк Джонсон (1957) — американський хокеїст та тренер
 Маркес Джонсон (1956) — американський баскетболіст, форвард
 Меджик Джонсон (1959) — американський баскетболіст, олімпійський чемпіон
 Нейтан Джонсон (1976) — кінокомпозитор єврейського походження, автор пісень і музичний продюсер
 Нік Джонсон — канадський хокеїст, крайній нападник
 Норм Джонсон (1932—2016) — канадський хокеїст, центральний нападник
 Пенні Джонсон Джеральд (англ. Penny Johnson Jerald, нар. 1961) — американська актриса.
 П'єр-Марк Джонсон (1946) — квебекський політичний діяч, син політика Данієля Джонсона (старшого), брат Данієля Джонсона (молодшого)
 Полін Джонсон (1861—1913) — канадська поетеса
 Ральф Джонсон (1955) — американський науковець у галузі комп'ютерних наук, професор
 Раян Джонсон (1973) — американський сценарист і режисер
 Реда Джонсон (1988) — бенінський футболіст
 Річард Ментор Джонсон (1780—1850) — американський політик, віце-президент США (1837—1841)
 Роберт Джонсон‎ (1911—1938) — американський блюзовий музикант
 Роджер Джонсон (1983) — британський футболіст, захисник
 Рокі Джонсон (1944) — професійний борець з Канади
 Рон Джонсон (1955-) — американський політик, республіканець, сенатор від штату Вісконсин.
 Рон Джонсон (1949-) — американський політик, демократ, член Палати представників штату Флорида.
 Рон Джонсон (1943-) — американський політик, республіканець, член Палати представників штату Алабама.
 Рон Джонсон (1966-) — канадський політик.
 Рон Джонсон (1938—2015) — американський баскетболіст.
 Семюел Джонсон (1709—1784) — англійський критик, лексикограф і поет епохи Просвітництва
 Сідней Джонсон (1877—?) — американський легкоатлет, олімпійський чемпіон з перетягування канату (1904)
 Скотт Джонсон (1961) — американський гімнаст, олімпійський чемпіон
 Соня Джонсон (1967) — австралійська вершниця, олімпійська медалістка
 Стенлі Джонсон (1996) — американський баскетболіст, захисник
 Стів Джонсон (1957) — американський баскетболіст, форвард і центровий
 Тайлер Джонсон (1990) — американський хокеїст
 Террі Джонсон (1958) — канадський хокеїст
 Тім Джонсон (1946) — американський політик, член Демократичної партії
 Тімоті Джонсон (1985) — американський боєць змішаного стилю, представник важкої вагової категорії.
 Фабіан Джонсон (1987) — німецький і американський футболіст
 Філіп Джонсон (1906—2005) — американський архітектор
 Чад Джонсон (1986) — канадський хокеїст, воротар
 Чинг Джонсон (1898—1979) — канадський хокеїст
 Шон Джонсон (1989) — футболіст США
 Шон Джонсон (1992) — американська гімнастка, олімпійська чемпіонка
 Ярослава Джонсон — президент та головний виконавчий директор «Western NIS Enterprise Fund»

Персонажі 
 Карл Джонсон (; 1968) — вигаданий персонаж; головний герой комп'ютерної гри «Grand Theft Auto: San Andreas»
 Містер Джонсон () — американська драма 1990 року та ім'я її головного героя

Див. також 
 Джонсон

Посилання